Бизу може да се односи на:

 Бизу (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бизу (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн